Лос Пуентес Куатес има више значења:

 Лос Пуентес Куатес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пуентес Куатес (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пуентес Куатес (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пуентес Куатес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пуентес Куатес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пуентес Куатес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику